Den kloge Mand – film del 1937 diretto da Arne Weel
Kloka gubben – film del 1938 diretto da Sigurd Wallén versione svedese del film danese Den kloge Mand
Den kloge Mand – film del 1956 diretto da Jon Iversen